Döhren bezeichnet:
 einen Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt, siehe Döhren (Oebisfelde-Weferlingen)
 einen Ortsteil der Stadt Bassum im Landkreis Diepholz in Niedersachsen, siehe Döhren (Bassum)
 einen Ortsteil der Stadt Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen, siehe Döhren (Petershagen)
 einen Ortsteil der Gemeinde Liebenburg im Landkreis Goslar in Niedersachsen, siehe Döhren (Liebenburg)
 einen Ortsteil der Stadt Melle im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen, siehe Döhren (Melle)
 Döhren (Hannover), einen Stadtteil von Hannover im Stadtbezirk Döhren-Wülfel

Döhren ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob von Döhren (1746–1800), deutscher Silhouettenschneider, Illustrator und Schriftsteller

siehe auch
 Dören
 Dohren